Bonkers:
 Чокнутый (мультфильм) — мультсериал, снятый телестудией Уолта Диснея.
 Bonkers (игра для приставки) — игра для SNES и Sega Mega Drive по мотивам диснеевского мультсериала.
 Bonkers (компьютерная игра) — игра для компьютера ZX Spectrum.
 Bonkers (рэпер) — рэп-исполнитель.
 Bonkers (песня) — сингл Диззи Раскал feat. Armand Van Helden.